Název Mokřiny má více sídel:
 Mokřiny (Aš) – část města Aš v okrese Cheb
 Mokřiny (Turnov) – část města Turnov v okrese Semily

Podobný název 
 Mokřina (rozcestník)